1. division 2017-18 (eller NordicBet Liga af sponsorårsager) sammenfatter sæsonen for den næstbedste række i Danmarksturneringen i fodbold. Rækken administreres af Divisionsforeningen.

Nye hold denne sæson er Esbjerg og Viborg, der rykkede ned fra Superligaen samt Thisted og Brabrand, der rykkede op fra 2. division.

Struktur 
1. division består af 12 hold, der møder hinanden tre gange på en sæson. Dette giver i alt 33 kampe.

Vinderen rykker direkte op, mens nummer 2 og 3 spiller playoff mod hold fra Superligaen om to oprykningspladser. Vejle tog sig af 1. pladsen og rykkede direkte op. Esbjerg og Vendsyssel FF sikrede sig også oprykning til Superligaen ved at besejre hhv. Silkeborg og Lyngby i playoff-kampene.

Nummer 11 og 12 rykker ned i 2. division. Brabrand og Skive rykkede ned.

Deltagere

Stilling

Resultater 

De første 11 runder møder hvert hold hinanden en gang, mens man i de resterende 22 runder møder hinanden 2 gange, hhv. hjemme og ude.

Nedrykkerne fra Superligaen samt nummer 4-8 fra sidste sæson i 1. division har 17 hjemmekampe, mens de resterende 6 hold i rækken har 16 hjemmekampe.

Runde 1-11

Runde 12-33

Sæsonstatistik

Topscorere 
Opdateret indtil kampe spillet den 20. maj 2018

Hattricks 
Opdateret indtil kampe spillet den 20. maj 2018

Referencer 

Fodboldsæson 2017-18
Sæsoner i 1. division (fodbold)